Miejscowości w Polsce:
 Gliczarów Dolny
 Gliczarów Górny